Вільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Вільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Вільє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни